Blaue Moschee ist der Name oder Beiname folgender Bauwerke:

 Ali-Mausoleum in Mazar-e Scharif, Afghanistan
 Dschama Masdschid (Herat) in Herat, Afghanistan
 Aqsunqur-Moschee in Kairo, Ägypten
 Blaue Moschee (Jerewan), auch „Gök Jami“ genannt, in Jerewan, Armenien
 Imam-Ali-Moschee des Islamischen Zentrums Hamburg, Deutschland
 Kabud-Moschee in Täbris, Iran
 König-Abdullah-Moschee (Amman), Jordanien
 Abdul-Aziz-Shah-Moschee in Shah Alam, Malaysia
 Sultan-Ahmed-Moschee in Istanbul, Türkei